Le Sport, quotidien sportif français lancé en 1987.
Le Sport, hebdomadaire sportif français lancé en 2003.
Le Sport, trimestriel sportif français lancé en 2008.
Le Sport, quotidien sportif ivoirien.
Le Sport ouvrier, revue du Parti communiste français de la Troisième République, qui se prononça contre la tenue des Jeux olympiques de Berlin et pour les Olympiades populaires à Barcelone.

Voir aussi